Домбро́вський () — прізвище польського походження, 11-те за поширеністю серед польських прізвищ.

Відомі носії 
 Домбровський Августин (1880—1979) — український педагог, громадський діяч.
 Домбровський Андрій Анатолійович (1995) — український футболіст, півзахисник.
 Анна Домбровська (Аня) — польська співачка, музикант і продюсер.
 Домбровський Броніслав (1903—1992) — польський актор, режисер і педагог.
 Домбровський Вальдемар (1951) — міністр культури Польщі у 2002—2005 рр.
 Домбровський Василь Іванович (1963) — український кінорежисер.
 Домбровський Василь Федорович (1810 — 1845) — український історик, архівознавець, археограф.
 Домбровський Віктор Олексійович (1913 — 1972) — радянський астроном.
 Домбровський Володимир Гнатович (1883—1925) — український педагог, мовознавець.
 Домбровський Дмитро Георгійович (1964 р.) — гіпнолог, шоумен.
 Домбровський Іван (перша половина XVII століття, точний рік народження і смерті невідомі) — поет українсько-польського літературного порубіжжя, гуманіст.
 Домбровський Маріан Павлович (1876 — після 1939) — український і польський піаніст, педагог.
 Домбровський Маркіян Августинович (1911—2011) — український громадський діяч Австралії, інженер-електрик, автор «Підручника шофера».
 Міхал Домбровський — ксьондз, громадський та римо-католицький релігійний діяч.
 Домбровська Ніна Іванівна — заслужений працівник охорони здоров'я України (2019).
 Домбровський Олександр Георгійович (1962) — мер Вінниці і голова Вінницької облдержадміністрації.
 Домбровський Олександр Михайлович (1914—2014) — український науковець, письменник, поет.
 Домбровський Остап Августинович (1906—1982) — філолог-романіст, франкознавець, перекладознавець.
 Роман Домбровський (1972) — польський, пізніше турецький, футболіст та футбольний тренер.
 Домбровський Теофіл Матвійович — український актор XIX століття.
 Тадеуш Домбровський ( 1978) — польський поет, есеїст, критик.
 Домбровський Юрій Йосипович (1909 — 1978) — російський письменник.
 Ян Генрик Домбровський (1755–1815) — польський генерал, учасник повстання Костюшка, ініціатор створення польських легіонів у Італії.
 Домбровський Ярослав (1836 — 1871) — польський політик, військовий діяч.

Інше
 Домбровський (герб);
 Домбровський повіт;
 Домбровський вугільний басейн.

Також 
 Добровський

Примітки

Посилання 
 
Українські прізвища
Польські прізвища